Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2007 werd gehouden in China van 10 tot en met 30 september 2007. Duitsland won voor de tweede opeenvolgende keer het toernooi. Het versloeg in de finale Brazilië met 2-0. Opvallend was dat Duitsland in het gehele toernooi geen enkele tegengoal te verwerken kreeg. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is dit een unicum. De Duitsers begonnen het toernooi direct met een monsterscore in de openingswedstrijd van het toernooi; Argentinië werd met 11-0 aan de kant gezet.

Tijdens het toernooi zijn enkele wedstrijden verplaatst vanwege een tyfoondreiging.

Oorspronkelijk zou China vier jaar eerder gastheer zijn, maar door het uitbreken van de SARS-epidemie vlak voor de start van het toernooi was het toernooi verplaatst naar de Verenigde Staten. De FIFA wees toen direct China als organisator van het toernooi in 2007 aan.

Gekwalificeerde teams

Stadions

Eindtoernooi 
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 22 april 2007 in Wuhan.

Groepsfase

Groep A

Wedstrijden

Groep B

Wedstrijden

Groep C

Wedstrijden

Groep D

Wedstrijden

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finale

Troostfinale

Finale

Kampioen

Prijzen

Europese kwalificatie voor de Olympische Spelen 
De Europese voetbalbond UEFA gebruikte dit toernooi als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Peking. De drie beste Europese teams plaatsen zich voor de Olympische Spelen. Indien Engeland bij de beste 3 teams behoort dan gaat de nummer 4 in plaats van Engeland. Alleen Groot-Brittannië mag namelijk deelnemen aan de Spelen. Duitsland en Noorwegen waren de sterkste Europese landen en zijn geplaatst voor de Spelen. Omdat Zweden en Denemarken beiden in de eerste ronde werden uitgeschakeld, spelen ze later nog een beslissingswedstrijd (thuis en uit) om te bepalen wie als derde Europese land naar de Spelen gaat.

Externe links
 FIFA Womens World Cup Official Site

2007
Voetbal in 2007
Voetbal in China
Voetbal